

Geografia
Band – comune della Romania nel distretto di Mureș

Musica
Band – gruppo di persone che suona e canta.
The Band – gruppo rock canadese

Persone
Albert Band – produttore cinematografico e regista statunitense
Alex Band – cantante del gruppo statunitense The Calling
Charles Band – produttore cinematografico e regista statunitense
Richard Band – compositore di colonne sonore cinematografiche

Terminologia militare
band – tipo di unità militare delle forze armate del Regno d'Italia

Altri progetti

Pagine correlate 
 The Band (disambigua)